Chaitanya (bewustzijn)
 Chaitanya Mahaprabhu